Steeple kan syfta på:

 Steeple (musikalbum) – ett musikalbum från 2010 av Wolf People

Geografi

Antarktis 

 The Steeple, Antarktis, bergstopp,

Storbritannien 

 Steeple, Essex, ort i England, 
 Steeple, Cumbria, bergstopp, 
 Steeple, Dorset, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar